|-
| (8401) Ассирелли (Assirelli) || 1994 DA || 16 февраля 1994 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
|  ||  || 11 апреля 1994 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8403) Минорусимидзу (Minorushimizu) || 1994 JG || 6 мая 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8404) 1995 AN || 1995 AN || 1 января 1995 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (8405) Асбол (Asbolus) || 1995 GO || 5 апреля 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8406) Иваокюсано (Iwaokusano)|| 1995 HJ || 20 апреля 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8407) Houlahan || 1995 ON || 25 июля 1995 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (8408) Стром (Strom) ||  || 18 сентября 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8409) Valentaugustus ||  || 28 ноября 1995 || Сокорро || R. Weber
|-
| (8410) Хироакиохно (Hiroakiohno) ||  || 24 августа 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8411) Чельсо (Celso) || 1996 TO || 3 октября 1996 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (8412) Zhaozhongxian ||  || 7 октября 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8413) Каваками (Kawakami) ||  || 9 октября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8414) Ацуко (Atsuko) ||  || 9 октября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8415) 1996 UT || 1996 UT || 16 октября 1996 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8416) Окада (Okada) ||  || 3 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8417) Lancetaylor ||  || 7 ноября 1996 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8418) Могамигава (Mogamigawa) ||  || 10 ноября 1996 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (8419) Тэрумикадзуми (Terumikazumi) ||  || 7 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8420) Ангронья (Angrogna) || 1996 WQ || 17 ноября 1996 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (8421) Монтанари (Montanari) ||  || 2 декабря 1996 || Сан-Витторе || -
|-
| (8422) Мохоровичич (Mohorovicic) ||  || 5 декабря 1996 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (8423) Макао (Macao) ||  || 11 января 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8424) Тосицумита (Toshitsumita) || 1997 CP || 1 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8425) Zirankexuejijin ||  || 14 февраля 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8426) 1997 ST || 1997 ST || 16 сентября 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 6 октября 1997 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8428) Окико (Okiko) ||  || 3 ноября 1997 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 23 декабря 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8430) Флори (Florey) ||  || 25 декабря 1997 || Вумера || Франк Зольтовский
|-
| (8431) Хасэда (Haseda) ||  || 31 декабря 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8432) Тамакасуга (Tamakasuga) ||  || 27 декабря 1997 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (8433) Брахиринхус (Brachyrhynchus) || 2561 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8434) Колумбианус (Columbianus) || 6571 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8435) Ансер (Anser) || 6643 P-L || 16 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8436) Леукопсис (Leucopsis) || 2259 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8437) Берникла (Bernicla) || 3057 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8438) Марила (Marila) || 4825 T-1 || 13 мая 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8439) Альбеллус (Albellus) || 2034 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8440) Wigeon || 1017 T-3 || 17 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8441) Лаппоника (Lapponica) || 4008 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8442) Остралегус (Ostralegus) || 4237 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8443) Свецика (Svecica) || 4343 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8444) Попович (Popovich) ||  || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (8445) Новотроицкое (Novotroitskoe) ||  || 31 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (8446) Тазиев (Tazieff) ||  || 28 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8447) Cornejo || 1974 OE || 16 июля 1974 || Сан-Хуан || -
|-
| (8448) Белякина (Belyakina) ||  || 16 октября 1976 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (8449) Масловец (Maslovets) ||  || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8450) Егоров (Egorov) ||  || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8451) Гайдай (Gaidai) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8452) Clay || 1978 WB || 27 ноября 1978 || Гарвард || -
|-
| (8453) 1981 EQ || 1981 EQ || 1 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (8454) Микелеферреро (Micheleferrero) ||  || 5 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (8455) Johnrayner ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8456) Davegriep ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8457) Billgolisch ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8458) Georgekoenig ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8459) Larsbergknut ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8460) Imainamahoe ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8461) Sammiepung ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8462) Hazelsears ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8463) Naomimurdoch ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8464) Polishook ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8465) Bancelin ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8466) Leyrat ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8467) Benôıtcarry ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8468) Rhondastroud ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8469) 1981 TZ || 1981 TZ || 5 октября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (8470) Дудинская (Dudinskaya) ||  || 17 сентября 1982 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8471) Обрант (Obrant) ||  || 5 сентября 1983 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (8472) Таррони (Tarroni) || 1983 TC || 12 октября 1983 || Сан-Витторе || -
|-
|  ||  || 21 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8474) Rettig ||  || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8475) Всевоиванов (Vsevoivanov) ||  || 13 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 28 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8477) Андрейкиселёв (Andrejkiselev) ||  || 6 сентября 1986 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 23 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8479) Held ||  || 29 апреля 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 13 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8481) 1988 LH || 1988 LH || 14 июня 1988 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (8482) Wayneolm ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (8483) Kinwalaniihsia ||  || 16 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
|  ||  || 10 ноября 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (8485) Сатору (Satoru) || 1989 FL || 29 марта 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8486) 1989 QV || 1989 QV || 26 августа 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8487) 1989 SQ || 1989 SQ || 29 сентября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8488) д'Аржан (d'Argens) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8489) Боулдер (Boulder) ||  || 7 октября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 4 октября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8491) Joelle-gilles ||  || 28 декабря 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8492) Кикуока (Kikuoka) || 1990 BZ || 21 января 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8493) Yachibozu ||  || 30 января 1990 || Кусиро || M. Matsuyama, К. Ватанабэ
|-
| (8494) Edpatvega ||  || 25 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8496) Jandlsmith ||  || 16 августа 1990 || Ок-Ридж || -
|-
|  ||  || 13 сентября 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8498) Уфа (Ufa) ||  || 15 сентября 1990 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8500) Хори (Hori) || 1990 TU || 10 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|}